Phuduhudu – villaggio del Botswana situato nel sottodistretto di Kgalagadi North
Phuduhudu – villaggio del Botswana situato nel sottodistretto di Ngamiland East